Константи́н Пушкарёв:
 Пушкарёв, Константин Владимирович (род. 1985) — казахстанский хоккеист.
 Пушкарёв, Константин Иванович (1915—1938) — Герой Советского Союза.